Blutadler ist:
 eine alternative Bezeichnung für die Hinrichtungsmethode Blutaar
 Blutadler (Roman), Originaltitel Blood Eagle, ein Roman von Craig Russell aus dem Jahr 2005
 Blutadler (Film), ein Fernsehfilm der ARD und des ORF aus dem Jahr 2012, Verfilmung des Romans